Csehország
Svojkovice, település a Jihlavai járásban
Svojkovice, település a Rokycanyi járásban